Belmer est un patronyme, notamment porté par :
 Rodolphe Belmer, spécialiste en marketing et dirigeant de télévision français ;
 Thea Belmer, gymnaste néerlandaise.

Voir aussi 
 Hans Bellmer, peintre, photographe, graveur, dessinateur et sculpteur franco-allemand